Název Bismarckova rozhledna mají v České republice tři rozhledny:
 Bismarckova rozhledna u města  Aše v okrese Cheb
 Bismarckova rozhledna u města Cheb v okrese Cheb
 Bismarckova rozhledna u města Mikulášovice v okrese Děčín